La Coppa di Lega svizzera 2009 è una competizione organizzata dalla LNBA.

Partecipanti 
Partecipano 8 squadre del Campionato di pallacanestro svizzero 2008-2009.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2009